Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 37-es, továbbá 37A, 37B jelzésű villamosok:

Magyarország 

 37-es villamos (Budapest)
 37A villamos (Budapest)
 37B villamos (Budapest, 1967–1973)megszűnt
 37B villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 37-es villamos (Bécs)

Németország 

 37-es villamos (Berlin)